Ставницер — фамилия.

Известные носители 
 Ставницер, Алексей Михайлович (1942—2011) — украинский бизнесмен, основатель компании — оператора терминалов.
 Ставницер, Андрей Алексеевич (род. 1982) — украинский бизнесмен, сын Алексея Ставницера.